Covent Garden steht für:

 Covent Garden, Stadtteil von London
 Royal Opera House Covent Garden in London
 Covent Garden (London Underground), U-Bahn-Station in London
 Covent Garden (Brüssel), Gebäudekomplex in Brüssel
 Covent Garden (Guayana). ein Dorf in Pomeroon-Supenaam, Guayana

Siehe auch:
 Coventgarden
 Conventgarten, Veranstaltungssaal in Hamburg